in Zuid-Holland:
 Kijkduin (badplaats), een badplaats in de gemeente Den Haag
 Tramlijn Loosduinen - Kijkduin (tussen 1888 en 1928)

in Noord-Holland:
 Slag bij Kijkduin, een zeeslag bij Den Helder in 1673
 Fort Kijkduin, nabij Den Helder
 Kijkduin (vuurtoren), een vuurtoren in Huisduinen
 Kijkduin (molen), een molen in Schoorl